

Автозаводський район Кременчук

Автозаводський район Нижній Новгород
Автозаводський район Тольятті